Tävlingsgrenen 49er i segling vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 30 juli–10 augusti 2012 i London, Storbritannien.

Medaljörer

Schema

Resultat

Referenser

Segling vid olympiska sommarspelen 2012